Nyctibatrachidae — семейство бесхвостых земноводных, обитающих в Азии. Представители ранее входили в состав семейства настоящих лягушек.

Описание 
Размеры представителей семейства колеблются от 20 до 85 мм. Встречаются у ручьёв в холмистых вечнозелёных лесах. Lankanectes являются водными земноводными, обитающими в медленно текущих реках и болотистых местах.

Распространение 
Обитают в Западных Гатах Индии и на Шри-Ланке.

Классификация 
На октябрь 2018 года в семейство включают 2 рода и 38 видов:

Галерея

Примечания

Литература 
 Blommers-Schlösser, 1993. Systematic relationships of the Mantellinae Laurent 1946 (Anura, Ranoidea). Ethology, Ecology & Evolution, vol. 5, p. 199-218.
 Vitt, Laurie J.; Caldwell, Janalee P. (2014). Herpetology: An Introductory Biology of Amphibians and Reptiles (4th ed.). Academic Press. pp. 509–510. 

 
Семейства земноводных